Dans la mythologie grecque, Médésicaste est le prénom de deux princesses troyennes :
 Médésicaste fille de Laomédon, une des Nauprestides ;
 Médésicaste fille de Priam.